Sandsund kan syfta på:

 Sandsundet – ett sund i landskapet Nyland
 Sandsund, Pedersöre kommun – ett bosättningsområde i Pedersöre kommun, Österbotten